Unterried heißen folgende geographischen Objekte: 

in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Unterried (Isny im Allgäu), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg

in Bayern:
 Unterried (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen
 Unterried (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf
 Unterried (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Unterried (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Unterried (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)
 Unterried (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn
 Unterried (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf
 Unterried (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Unterried (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau
 Unterried (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu
 Unterried (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Unterried (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu

in Österreich:
 Unterried (Gemeinde Ramsau), Katastralgemeinde von Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Unterried (Gemeinde Köstendorf), Ort bei Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Unterried (Gemeinde Anras), Ortschaft der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Unterried (Gemeinde Längenfeld), Ortsteil von Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Unterrieden